Нико́лас Вапори́дис (, ; род. 22 декабря 1981, Рим, Италия) — итальянский актёр греческого происхождения.

Биография 

Николас Вапоридис родился 22 декабря 1981 года в Риме (Италия) в семье грека и итальянки. В 2000 году получил диплом в области классической филологии; затем стал изучать коммуникационные науки. Решил переехать в Лондон, где больше года работал официантом, одновременно посещая курсы английского языка. Вернувшись в Италию, поступил в театральную школу «Teatro Azione» под руководством Кристиано Ченси и Изабеллы Дел Бьянко.

Карьера 

В 2002 году Николас сыграл свою первую роль в фильме Дарио Д'Амбрози «Жужжание мух» с участием Греты Скакки. В следующем году Энрико Олдоини поручил ему главную роль в фильме «Тринадцать за столом».

В 2006 году, после нескольких ролей в телесериалах и кинофильмах, Николас Вапоридис, совместно с Кристиной Капотонди, сыграл главную роль в кинохите «Ночь накануне экзаменов» режиссёра Фаусто Брицци.

Писательская деятельность 

В 2007 году, Mondadori был выпущен роман Николаса Вапоридиса «Bravissimo a sbagliare».

Личная жизнь 

8 сентября 2012 года, Николас Вапоридис женился на своей коллеге, модели, актрисе и телеведущей Джорджии Сурине. Свадьба состоялась на острове Миконос, Греция. В феврале 2014 года пара объявила о разводе.

Фильмография